Бронн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бронн, Генрих Георг (1800—1862) — немецкий зоолог, палеонтолог и педагог; иностранный член Российской Академии наук.
 Бронн, Дилан (род. 1995) — тунисский футболист, нападающий клуба «Гент» и сборной Туниса.

Другое 
 Бронн — персонаж серии фэнтези-романов «Песнь Льда и Огня» американского писателя Джорджа Мартина.

См. также 
 Брон (значения)
 Брони (значения)
 Броня (значения)